Ли́йва ( — «Песочный») — микрорайон в районе Нымме города Таллина, столицы Эстонии.

География 

Расположен в южной части Таллина. Граничит с микрорайонами Раудалу, Юлемистеярве, Мяннику, Рахумяэ и Ярве. Площадь — 2,64 км2.

Улицы 
Самые протяжённые улицы микрорайона Лийва: Валдеку, Вильяндиское шоссе, Кальмисту, Махла, Мяннику, Педая.

Большое число улиц Лийва носят «природные» названия, в частности:  Орава ( — Беличья), Кяби ( — Шишечная), Рийзика ( — Млечниковая).

Общественнвй танспорт 
В микрорайоне курсируют городские автобусы маршрутов № 5, 32, 57, а также несколько пригородных автобусов.

На территории микрорайона расположена железнодорожная станция «Лийва», на которой останавливаются пригородные поезда компании «Elron».

Население 
В 2014 году население Лийва составляло 1365 человек, доля мужчин — 44 %; эстонцы составляли 87 % жителей микрорайона.

История 
Во второй половине XVIII века на территории современного микрорайона Лийва находилось два трактира — «Лийва» и «Ристи». Первые упоминания об этих трактирах встречаются в атласе Меллина 1798 года.

В 1901 году через Лийва была проведена узкоколейная железная дорога Таллин — Вильянди. Перед Первой мировой войной на узкоколейной железной дороге была создана станция Лийва, основной целью которой было обслуживание Морской крепости Императора Петра Великого. 1 февраля 1925 года станция была закрыта, а 13 ноября того же года в здании вокзала было открыто почтовое агентство.

В 1932 году неподалеку от станции начало работу предприятие AS Liiva-Betoon, занимавшееся производством черепицы, бетонных столбов и других строительных материалов.

В 1935 году на территории Лийва было открыто одноимённое кладбище с часовней, построенной по проекту архитектора . В настоящее время кладбище, имеющее площадь 118 га, занимает 45 % территории микрорайона и является самым большим кладбищем Таллина.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 

Районы Таллина